Gliniarze – film
 Gliniarze – serial telewizyjny